Okręty US Navy o nazwie USS „Prevail”

 Pierwszy USS „Prevail” (AM-107) był trałowcem typu Auk. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi USNS „Prevail” (IX-537) był jednostką badawczą typu Stalwart.

Prevail